

Cinema 
 Black Death – film del 2010 diretto da Christopher Smith

Musica 
 Black Death – traccia dell'album Infernal Overkill dei Destruction del 1985
 Black Death – album dei Brocas Helm del 1988
 Black Death – traccia dell'album Heart of Darkness dei Grave Digger del 1995
 Black Death – traccia dell'album In a Time of Blood and Fire dei Nocturnal Rites del 1995

Altro 
 Black Death – soprannome di Joseph Blackburne, scacchista britannico

Pagine correlate 
 Peste nera